Kickoff kan syfta på:
Kickoff – en inledning på en aktivitet
Kick Off – en datorspelsserie till Amiga